Првенство Београдске зоне у фудбалу 1992/93. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Прва Београдска лига.
Званични назив Београдске зоне је Републичка зонска лига Београда, популарно названа „трамвај лига”.
Хајдук је првак Београдске зоне са датим 100, а примио само 21 гол. Гол разлика 79 гола и освојено 51 бод. Само је две утакмице изгубио.
Интересантно да је ОФК Звездара, Београд провела 26 кола на трећем месту. Непрекидно од 7 до 30 кола.
	
Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Богдан Корак из Хајдука, Београд,
док су први стрелаци Богдан Корак из Хајдука, Београд и Велиновић из Палилулца, Крњача са по 20 датих голова
 За сезону 1992/93. у Српску лигу прешли су:
 Хајдук (Београд) као првопласирани, Вождовац (Београд) као другопласирани и ОФК Звездара (Београд) као трећепласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
 Тек (Велики Црљени), Телеоптик (Земун) и Раднички (Рудовци) 
 За сезону 1993/94. из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону:
 Полет (Београд), БАСК ПИМ (Београд), Сремчица (Сремчица), Железник (Београд)
 ИМТ (Нови Београд), Врчин 91 (Врчин), Кнежевац (Кнежевац) и Турбина (Вреоци) 
У Кнез Михаиловој 1 одржана је седница Фудбалског Савеза Србије на којој је одлучено да се повеча број клубова у републичким и београдским зонским лигама са 16 на 18 клубова за сезону 1993/94. годину.

Београдска зона у 1993/94. сезони бројаче 18 тимова.

Клубови

Резултати по колима (број гледалаца) 

</div>

Посећеност утакмица

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Раднички, Рудовци нема уопште извештаја за картоне када су домаћини.У четвртом колу нема податaка за картоне.

Тим кола
<div style="height:480px; width:1375px; overflow-y:auto; margin:0 left; border:0px solid #BBB">

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1992/93. у југословенском фудбалу